Закон Великобритании о взяточничестве () — закон о борьбе с коррупцией, имеющий экстерриториальное юридическое действие и наиболее широкую сферу применения по сравнению с Законом о коррупции за рубежом (США).

Основные положения и сфера применения 
Закон является попыткой привести антикоррупционное законодательство в соответствие с международно-правовыми документами, стремящимися внедрить интернациональный подход в борьбе с коррупцией, в частности с целью соблюдения требований конвенции ОЭСР «По борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок» ().

Закон состоит из 20 статей (секций), включающих такие составы преступления, как предложение, дача, вымогательство и получение взятки, в том числе иностранному должностному лицу, а также непринятие мер по предупреждению взяточничества. В Законе определяются понятия взятки и ответственности для взяткодателя и взяткополучателя. Действие Закона распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Великобритании и ведущие деятельность в стране и за её пределами, а также компании, не зарегистрированные в Великобритании, но ведущие деятельность на её территории.

Закон предусматривает ответственность компании за преступление в виде штрафа, причем не ограничивает его размер, а отдает его определение на усмотрение суда, а также в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ответственность возлагается не только на взяткодателя, но и на компанию, интересы которой представляет взяткодатель, то есть действие закона распространяется на любых субъектов, имеющих какое-либо отношение к компании, в том числе ассоциированных лиц.

Требования к компании 
Избежать ответственности компания может в случае, если докажет, что в целях предупреждения взяточничества существовали адекватные процедуры, основанные на принципах:

 оценки потенциального риска взяточничества, заинтересованности высшего менеджмента в предотвращении взяточничества;
 регулярной проверки партнеров, посредников, агентов и бизнес-процессов;
 внедрения эффективных антикоррупционных мер внутри компании (и др.).

При этом оценка риска взяточничества зависит от размера компании, сложности её структуры и организации. Таким образом, компании, ведущие свою деятельность на территории Великобритании и за её пределами, а также российские компании, ведущие совместную деятельность с партнерами из Великобритании, должны вводить , необходимые дисциплинарные процедуры, а также системы мониторинга внутри компании с тем, чтобы не допустить дачу или получение взятки.

Производство по делам о коррупции 
Производство по делам, подпадающим под действие данного Закона, осуществляет Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (), которое имеет широкие полномочия для проведения необходимых следственных действий. Глава Управления назначается Генеральным прокурором Великобритании. Управление является подразделением правительства Великобритании, отвечающим за выявление и расследование дел о коррупции. Кроме того, Управление активно сотрудничает с коммерческими организациями с целью предотвращения и пресечения взяточничества.

См. также 
 Конвенция ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»

Примечания 

Акты парламента Великобритании
Бизнес-этика
Коррупция в Великобритании
Лоббизм в Великобритании